Lago Mattmark
Diga di Mattmark
sciagura di Mattmark

de:Mattmark